Der Flughafen Sankt-Paul-Insel () ist ein Verkehrsflughafen auf der Sankt-Paul-Insel in der Beringsee im US-Bundesstaat Alaska. Der Flughafen befindet sich etwa fünf Kilometer nordöstlich des Hauptorts St. Paul.

Die Fluggesellschaft Peninsula Airways bietet Linienflüge nach Anchorage an. Im Jahr 2014 betrug das Passagieraufkommen 2727 Personen. Dies entspricht einem Zuwachs von 1,91 % im Vergleich zu 2013.

Weblinks 
 FAA Airport Data for ST PAUL ISLAND, (englisch)
 
 Alaskische Linienflüge der PenAir auf penair.com, (englisch)

Einzelnachweise 

Sanktpaulinsel
Bauwerk in der Aleutians West Census Area
Sanktpaulinsel
Sankt-Paul-Insel (Alaska)